Sorrow (Van Gogh), een tekening van Vincent van Gogh uit 1882
Sorrow (Bad Religion), een single van de Amerikaanse band Bad Religion
Sorrow (The McCoys), een single van de Britse band The McCoys, gecoverd door The Merseys en David Bowie